Змагання зі скелетону серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 11 лютого (1-й і 2-й заїзди) і 12 лютого (3-й і 4-й заїзди) в Санно-бобслейному центрі Сяохайто в районі Яньцин (КНР).

Переможниця двох останніх Олімпіад Ліззі Ярнолд завершила спортивну кар'єру. Зате кваліфікувалися і срібна медалістка Ігор-2018 Жаклін Леллінг, і володарка бронзової нагороди Лора Діз. Тіна Германн виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Леллінг і Олена Нікітіна здобули, відповідно, срібну та бронзову медалі. Кімберлі Бос виграла Кубок світу 2021–2022, а Янін Флок і Нікітіна посіли, відповідно, 2-ге і 3-тє місця.

Кваліфікація

Результати

Примітки 

Скелетон на зимових Олімпійських іграх 2022